Цена спот, также наличная цена () — цена, по которой продается реальный товар, ценные бумаги или валюта в данное время и в данном месте на условиях немедленной поставки. Применяется в биржевой торговле для закрытия обязательств по фьючерсным договорам, а также при заключении сделок спот. Сделка спот предполагает исполнение обязательств сторонами по сделке (поставка предмета сделки продавцом и оплата покупателем) в течение двух рабочих дней.

Цену спот следует отличать от цены форварда или цены фьючерса, используемых при заключении форвардных или фьючерсных контрактов, в которых исполнение обязательств сторонами предполагается в будущем.

В нормальной рыночной ситуации, когда отсутствует ажиотажный спрос на товар, будущая цена, как правило выше. Разница между ценой форварда/фьючерса и ценой спот объясняется стоимостью кредита и затратами продавца на хранение или доставку товара в будущем. Такая ситуация на рынке получила название контанго.

Ситуация на рынке, когда цена спот оказывается выше, чем цена форварда/фьючерса, называется бэкуордейшн (от  — «запаздывание»).

Цены спот используются:

— для оценки правильности выбранной цены ранее заключенной форвардной сделки;

— для выписки счетов-фактур по поставкам, расчеты по которым используют цены спот на момент отгрузки товара;

— в качестве исходного пункта в обсуждении ценовых условий сделок на следующий котировочный день.

См. также 
 Форвардный валютный курс

Примечания 

Экономические показатели